Chiharu Icho (1981 -), une lutteuse japonaise ;
 Kaori Icho (1984 -), une lutteuse japonaise.

IChO 
 Olympiades internationales de chimie (en anglais : International Chemistry Olympiad)